Après les Jeux olympiques de 1924 à Paris, le tennis  effectue un premier retour, assez confidentiel, à Mexico en 1968. 

Les matchs de démonstration se sont déroulés au sein du Guadalajara Country Club, sur des courts en terre battue, du 14 au . 

Seuls les amateurs ont été autorisés à concourir. Les médailles n'ont pas été comptabilisées dans le classement officiel des pays.

Podiums

Simple messieurs

Double messieurs

Simple dames

Double dames

Double mixte

Voir aussi

Article connexe 
 Jeux olympiques

Liens externes 
  Page olympique du site de la Fédération internationale de tennis
  Site officiel du Comité international olympique

Événement sportif à Guadalajara (Mexique)
Sport de démonstration aux Jeux olympiques